Das Internazionali BNL d’Italia 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Premier-5-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 8. bis zum 15. Mai 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Marija Scharapowa und Samantha Stosur, das Scharapowa in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Peng Shuai / Zheng Jie in zwei Sätzen gegen Vania King / Jaroslawa Schwedowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Rom